Ватерполо за мушкарце на -{XXIV}- Универзијди 2007. у Бангкоку Тајланд био је на програму од 7. до 18. августа 2007.

Учествовало је 15 репрезентација, које су у предтакмичењу биле подељене у четири групе обележених словима од А до Д. Три групе су имале по четири екипе, а четврта три. Првопласиране екипе из ових група ишле су директно у четвртфинале. Другопласиране и трећепласиране екипе за улазак у четвртфинале морале су одиграти доигравање (плеј оф). Парови у доигравању су унакрсно екипе из групе А и Б (А2:Б3, А3:Б2), а екипе из група Ц и Д (Ц2:Д3 и Д2:Ц3).

Четвртопласиране екипе играле су за пласман од 13 до 15 места.

Предтакмичење 

|}
Група А

Група Б

Група Ц

Група Д

Доигравање 

Победници су играли у четвртфиналу, а поржени за пласман од 9 до 13 места.

Финална фаза

Пласман од 13 до 15 места

Пласман од 9 до 12 места

Полуфинале

Четвртфинале 

Победници су играли у полуфиналу, а поржени за пласман од 5 до 8 места.

Пласман од 5 до 8 места

Полуфинале

Утакмице за пласман од 1 до 4 места

Полуфинале

Коначни пласман

Спољашње везе 
 Резултати

Универзијада
Летња универзијада 2007.